Pumper steht für: 

 Pumper, umgangssprachlich für Bodybuilder

Pumper ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Pumper (* 1981), US-amerikanischer Pornostar
 Susanne Pumper (* 1970), österreichische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Pumpermühlen